Kamehameha kan syfta på:

 Kamehameha (djur) – ett släkte ängsskinnbaggar
 Kamehameha (travhäst) – fransk varmblodig travhäst

Kungar av konungadömet Hawaii
Kamehameha I
Kamehameha II
Kamehameha III
Kamehameha IV
Kamehameha V